Ел Танкито има више значења:

 Ел Танкито, Енрике Кастиљо Монтемајор (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Танкито (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Танкито (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику